La Copa FA Malasia (en malayo, Piala FA Malaysia) es una competición de eliminatorias de fútbol organizada por la Asociación de Fútbol de Malasia. El torneo fue introducido durante la era de la Liga Semiprofesional en 1990. El primer campeón de la competición fue el Perak FA, que ganó al Selangor FA 4-2 en la final en el Estadio Merdeka de Kuala Lumpur.

El equipo campeón obtiene la clasificación a la Copa de la AFC.

Palmarés

Títulos por club 

 † Equipo desaparecido.

Véase también 
 Superliga de Malasia
 Premier League de Malasia - Segunda División
 Copa de Malasia
 Malasia Charity Shield - Supercopa de Malasia
 Selección de fútbol de Malasia

Referencias 

 Malaysia - List of Cup Winners

Fútbol en Malasia
Eventos deportivos en Malasia